Vendée (rivier)
 Vendée (departement)
 de Opstand in de Vendée tijdens de Franse Revolutie